Марказ

 Марказ — тип административных единиц на Ближнем Востоке
 Марказ (Андижанская область) — посёлок городского типа в Андижанской области Узбекистана